Черницыно — название населённых пунктов в России:
 Черницыно — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Черницыно — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Черницыно — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Черницыно — деревня в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Черницыно — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Черницыно — село в Октябрьском районе Курской области.
 Черницыно — бывшая деревня, вошедшая в состав Москвы в 1960 г.
 Черницыно — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Черницино